Gibbins ist der Familienname folgender Personen:

 David Gibbins (* 1962), kanadischer Autor, Taucher und Unterwasserarchäologe
 Juliane Gibbins (* 1973), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Gibbings